La Fontenelle kan syfta på:

La Fontenelle, Ille-et-Vilaine, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine
La Fontenelle, Loir-et-Cher, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher

Se även 

 Fontenelle